Dali, DALI, Dalí eller Dáli kan syfta på:

 Dali (dialekt) – kinesisk dialekt
 Dali (högtalare) – dansk högtalartillverkare
 Dali (kungarike) – kungarike i nuvarande Yunnan-provinsen, Kina
 Dalimänniskan – ett fynd av en äldre stenålders-människa i Shaanxi-provinsen i Kina
 DALI – teknisk standard för nätverks-baserade system som styr belysning i byggnader, se Digital Addressable Lighting Interface
 2919 Dali – asteroid i huvudbältet

Personer
 Gala Dalí (1894–1982), ryskfödd hustru till Salvador Dalí
Salvador Dalí (1904–1989), katalansk (spansk) surrealistisk konstnär

Geografi

Armenien 

 Gegharot, vattendrag,

Cypern 

 Dáli (kommun), Eparchía Lefkosías,  
 Dáli (ort), Eparchía Lefkosías,

Hongkong 

 Tai Lei, ö,

Iran 

 Dalī, ort, Västazarbaijan,

Kina 

 Dali, Weinan, härad, Shaanxi, 
 Dali (stad), stad på häradsnivå, Yunnan, 
 Dali, Yunnan, autonom prefektur, Yunnan, 
 Dali (köping i Kina, Fujian), 
 Dali (köping i Kina, Guangxi, lat 22,73, long 110,16), 
 Dali (socken i Kina, Guangxi, lat 23,55, long 108,90), 

Robotskapade Armenienförgreningar
Robotskapade Cypernförgreningar
Robotskapade Hongkongförgreningar
Robotskapade Iranförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar